La gloria de las nieves  (Chionodoxa luciliae) es una planta de la familia de las asparagáceas. Su nombre latino es en honor de Lucile, la esposa del botánico suizo Pierre Edmond Boissier.

Descripción 
Esta especie es muy parecida a Chionodoxa forbesii, pero solo tiene 2 o 3 flores por tallo y estas tienen pétalos lilas un poco más anchos y más suaves y un punto blanco central más pequeño.

Distribución y hábitat 
Originaria de Turquía.

Referencias

Enlaces externos 

Scilloideae
Flora de Asia occidental
Flora de Asia continental